{| style="margin: 0 0 1em 1em; float:right; text-align:center; width: 20em;" class="toccolours"
| colspan="2" style="padding:0 1em;border-bottom:1px #aaa solid;" |Ралли "Шёлковый путь 2012"|-

|Предыдущий: 2011
|Следующий: 2013
|}Шёлковый путь 2012''' () — международный ралли-рейд по территории России, этап Серии Дакар 2012 года. Стартовал в Москве. Ралли должно было финишировать в Геленджике, но из за стихийных бедствий досрочно финишировало в Майкопе.

"За 3 предыдущих года нам удалось, наверно сделать самое главное – создать коллектив организаторов-единомышленников, которые горят желанием работать на результат. Мы считаем, что каждый новый выпуск ралли «Шелковый путь» должен быть лучше предыдущего. Сегодня это стало девизом команды организаторов".
 
Гонка 2012 года стала четвёртой в истории данного ралли-рейда. В 2009 году ралли прошло по территории России (Татарстан и Оренбургская область), Казахстана и Туркмении, стартовав в Казани и финишировав в Ашхабаде. В 2010 году ралли прошло по территории России, стартовав в Санкт-Петербурге и финишировав в Сочи. В 2011 году ралли стартовало в Москве и финишировало в Сочи.

4 апреля в Москве состоялась презентация ралли. С 10 марта по 1 мая проводилась регистрация по льготному тарифу. 15 июня завершилась регистрация на ралли. 6, 7 июля прошли  технические и административные проверки, церемония представления экипажей на Красной площади. 7-13 июля прошли семь этапов, маршрут длиной в общей сложности 4000 километров

В 2012 году гонка, также как и в 2011, была посвящена Зимним Олимпийским Играм в Сочи.

Руководитель проекта «Шелковый путь» - Семён Якубов. Заместитель руководителя проекта, представитель проекта в Европе - Фредерик Лекиен.

Участники 
В ралли приняли участие следующие участники:

Авто

Грузовики

Маршрут 
Маршрут ралли проходил через такие города как: Москва, Сочи, Геленджик.
Протяженность ралли-марафона составила около 4 тысяч километров.

Примечания
 1.Последний этап ралли был отменён из за стихийных бедствий и ралли досрочно финишировало в Майкопе

Победители этапов 

Победителем среди внедорожников стал Борис Гадасин, среди грузовиков - Айрат Мардеев.

Сходы 
 На 1 этапе сошел экипаж автомобиль Гердта Узинка и Матье Бомеля. Их Mitsubishi Lancer сгорел на 195 километре ралли.
 На 1 этапе экипаж Александра Мироненко сошёл с дистанции из за поломки кардана.
 На 2 этапе из за проблем с двигателем снялась украинская команда Sixt Ukraine под номером 106.
 На 2 этапе сошёл и Жан-Луи Шлессер, получив травму руки.
 На 2 этапе из за технических проблем сошёл экипаж Александра Желудова, представляющий команду Ё-авто
 На 3 этапе экипаж Изабель Патисье сначала утопил автомобиль, а потом дважды сломал кардан. В результате нехватки запасных частей экипажу пришлось сняться с ралли.

Ход гонки 
В зачете внедорожников борьба за призовые места шла до последнего этапа. Из за технических проблем лидеры гонки часто менялись местами. Но основными претендентами на победу оставались Борис Гадасин, Луисио Альварез, Жан-Луи Шлессер и Кристиан Лавьей. По ходу гонки многим участникам пришлось сняться с дистанции. Среди таких оказался и Жан-Луи Шлессер, получивший травму руки. На финише ралли в Майкопе первое место в абсолютном зачете среди внедорожников занял экипаж российской команды G-Force, экипаж Бориса Гадасина.

В зачете грузовиков с самого начала гонки обозначился лидер - экипаж Эдуарда Николаева, однако на последнем этапе из за поломки турбины, а затем застряв в болоте, экипаж под номером 303 скатился в общем зачете на 6 место. Победу же одержал экипаж Айрата Мардеева, опередив голландца Питера Верслёйса.

Интересные факты 
 Каждый этап ралли носил своё название. 1 этап назывался «Дух африканской саванны», 2 этап - «Песчаная западня Арчеды» , 3 этап - «Хазарские степи», 4 этап - «Бесконечность Калмыкии», 5 этап - «Пейзажи Ставрополья», 6 (отменённый этап) назывался «В горах Кавказа»
 На ралли были представлены ретро автомобили, такие как ГАЗ-66.

См. также 
 Россия в автоспорте
 КАМАЗ-мастер

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Eurosport
 Официальный сайт команды КАМАЗ-МАСТЕР

Примечания 

2012
2012 год в автоспорте
Спорт в России в 2012 году
Июль 2012 года